Izebel, echtgenote van koning Achab van Israël
 Jezebel (film), film uit 1938
 Jezebel (Sade), muzieknummer van Sade
 Jezebel (Wayne Shanklin), muzieknummer geschreven door Wayne Shanklin en door velen gecoverd
 Jezebel (single), een single van The Rasmus